Улица Ким Ю Чена — улица в Хабаровске, проходит через исторический центр города перпендикулярно руслу Амура от улицы Шеронова до Ленинградской улицы. Одна из старейших улиц Хабаровска, играет важную роль в транспортной системе города.

История 
Историческое название — Никольская. Современное название, с 1930 года, в честь Ким Ю Чена (1904—1929), советского военнослужащего, сослуживца К. Д. Запарина, оба они погибли осенью 1929 года в конфликте на КВЖД

В д. 9 в начале 1930-х располагалась редакция газеты «Тихоокеанская правда»

Возведённый на улице жилой комплекс приводится как удачный пример комплексной застройки. Старинным домам ищут инвесторов, состояния некоторых из них вызывают тревогу за их сохранность

Достопримечательности 
д. 3 — Дом жилой
д. 7 — Дом доходный А. А. Волоцкого
д. 9 — Дом жилой Б. А. Гейнемана
д. 11 — Дом жилой
д. 15 — Дом доходный А. Я. Дьяконова
д. 23 — Богадельня
д. 33 — Дом жилой
д. 37 — Дом жилой
д. 81а — Общежитие служащих Красного креста
д. 81а, литер В — Склад Приамурского окружного управления Российского общества Красного Креста

Известные жители 
д. 7 — юрист Принципар

д. 9 — писатель Аркадий Гайдар

Галерея

Литература 
Рябов Н. П. Улицы Хабаровска рассказывают… / Под ред. П. Л. Морозова. — Хабаровск: Кн. изд-во, 1977. — 240 с.

Примечания

Ссылки 
Улицы Хабаровска: Ким Ю Чен — неизвестный герой

Старые дома по улице Ким Ю Чена
Улицы Хабаровска
Улицы, названные в честь людей